Amerikai Egyesült Államok
 Unionvale (Ohio)
 Unionvale (Oregon)
 Kanada
 Unionvale (Prince Edward-sziget)